Eumenides bezeichnet:

Erinnyen (Rachegöttinnen)
Die Eumeniden, dritter Teil der Orestie von Aischylos